La formula molecolare C8H9NO2 può indicare:
 Paracetamolo
 Antranilato di metile

Formule molecolari